Уровень занятости населения — это доля занятых среди всего населения или социальной группы. При этом в равной степени учитываются работники с полным или неполным рабочим днём, а также люди, чья работа приостановлена на момент проведения исследования, например из-за отпуска по уходу за ребенком. Согласно международному определению уровня занятости населения, люди, которые проработали на оплачиваемой работе не менее часа в течение последней недели расчётного периода, также учитываются. Уровень занятости населения публикуется в Интернете Организацией экономического сотрудничества и развития для всех государств-членов.

Уровень занятости населения как правило определяется периодически и публикуется национальным статистическим агентством страны. Обычно он рассчитывается посредством статистического опроса определённого числа людей  
. Например, уровень занятости Европейского союза регулярно сообщается Евростатом для государств-членов.

Использование показателя 
Показатель уровня занятости населения используется для оценки способности экономики создавать рабочие места и, следовательно, он используется в сочетании с уровнем безработицы для общей оценки позиции состояния рынка труда. Высокий коэффициент означает, что занята значительная часть населения в трудоспособном возрасте, что в целом окажет положительное влияние на ВВП на душу населения. Тем не менее, это соотношение не содержит информации об условиях труда, количестве отработанных часов на человека, заработке или размере чёрного рынка. Поэтому анализ рынка труда должен проводиться совместно с другими статистическими данными.

Уровень занятости населения по странам

Примечания 

Система национальных счетов
Макроэкономические показатели